Phagun (Panjabi: ) ist der zwölfte Monat im Nanakshahi-Kalender und beginnt nach dem Gregorianischen Kalender am 12. Februar (1. Phagun) und endet am 14. März (1. Chet). 

Außerdem ist dies der Titel folgender Bollywoodfilme:

 Phagun (1958) mit Madhubala und Bharat Bhushan
 Phagun (1973) mit Waheeda Rehman, Jaya Bhaduri, Dharmendra und Vijay Arora

Siehe auch:
 Sikhismus